Анатолий Ковалёв:
 Ковалёв, Анатолий Васильевич (1924—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Ковалёв, Анатолий Гаврилович (1923—2002) — советский и российский дипломат, поэт, политический деятель.
 Ковалёв, Анатолий Дмитриевич (род. 1946) — депутат Государственной Думы РФ с 14 октября 2015 года.